Джиджі Фернандес і Лорі Макніл були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Фернандес, яка виступала в парі з Робін Вайт.

Яна Новотна і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Фернандес і Вайт з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Яна Новотна /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Лариса Савченко /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 Ева Пфафф /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (фінал)

Сітка

Посилання 
 1988 United Jersey Bank Classic Doubles Draw

WTA New Jersey
Тур WTA 1988
1988 в американському спорті